Lyons Groups of Galaxies (oder LGG) ist ein astronomischer Katalog von nahen Galaxiengruppen komplett bis hinunter zu einer scheinbaren Helligkeit mB0 = 14,0m und Fluchtgeschwindigkeiten geringer als 5.500 km/s.

Methode 
Bei Erstellung des Katalogs wurden zwei unterschiedliche Methoden zur Gruppenzuordnung verwendet:

Eine Filtermethode entwickelt von Huchra und Geller
und eine hierarchische Methode zuerst angewendet von R. Brent Tully. Der Katalog ist die Zusammenführung der Ergebnisse beider Methoden.

Umfang 
Der LGG enthält 485 Gruppen und 3.933 Galaxien.

(rot markiert (Tabelle fehlt))

Siehe auch 
 Abell-Katalog

Weblinks 
 LGG Beschreibung bei CDS
 vollständige LGG Liste bei CDS
 ADS: General study of group membership. II - Zuordnungen zu Galaxiengruppen,

Einzelnachweise 

Astronomische Datensammlung